Cyrus: nom llatí dels reis de Pèrsia anomenats en català Cir (Cir I d'Anshan i Cir II el gran)
 Cyrus: nom latinitzat del riu Kura (Geòrgia) (persa Kurosh = Cir)
 Cyrus (Minnesota), localitat estatunidenca
 Cyrus (videojoc), pel sistema d'ordinador Commodore 64. Vegeu la llista de videojocs de Commodore 64
 Cyrus (pel·lícula), dirigida per Jay i Mark Duplass i estrenada el 2010